Лас Ладриљерас има више значења:

 Лас Ладриљерас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Ладриљерас, Парсела Нумеро 8 (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Ладриљерас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Ладриљерас, Рафаел Бернал (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Ладриљерас, Ла Папаја Роха (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Ладриљерас (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Ладриљерас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику